Мюллюпуро:
 Мюллюпуро — район города Хельсинки, Финляндия.
 Мюллюпуро — станция метро Хельсинкского метрополитена.
  — футбольный клуб из хельсинкского района Мюллюпуро.